Palais des Rohan pode referir-se a um dos seguintes palácios:

Palais Rohan (Bordéus)
Palais des Rohan (Estrasburgo)
Palais Rohan (Viena)
Château de Saverne
Hôtel de Rohan

Desambiguação